Ve Lnářích jsou zámky dva:
 Lnáře (starý zámek) – tvrz přestavěná na zámek
 Lnáře (nový zámek) – barokní zámek z roku 1670